Rywalizacja indywidualna w szpadzie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 została rozegrana w dniach 6–7 sierpnia. Wystartowało 59 zawodników z 22 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w sześciu grupach. Walczono systemem każdy z każdym do pierwszego trafienia (możliwe były jednoczesne trafienia - w takim przypadku obaj zawodnicy odnosili porażkę). Sześciu najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do ćwierćfinałów, w których rywalizowano w dwóch grupach systemem każdy z każdym do pierwszego trafienia. Sześciu najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W półfinałach walczono w dwóch grupach również systemem każdy z każdym jednak do dwóch trafień. Pięciu najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do finału. Czterech najlepszych zawodników z rundy finałowej spotkało się w rundzie medalowej. Pierwszy zawodnik z finału walczył z czwartym a drugi z trzecim. Zwycięzcy tych pojedynków spotykali się w finale, a pokonani w walce o brązowy medal. Walczono do 10 trafień, przy czym różnica trafień musiała wynosić co najmniej dwa.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Ćwierćfinały

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Półfinały

Grupa A

Grupa B

Finał

Runda medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928